Анри Фекур (23 ноября 1880, Безье Франция — 13 августа 1966, Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Биография 
Марселин Анри Фекур родился 23 ноября 1880 года в Безье (департамент Эро во Франции). Получив юридическое образование, работал журналистом и музыкальным критиком.

В 1912 году Фекур поступил на службу в фирму «Гомон», где благодаря поддержке Луи Фейада получил первую самостоятельную постановку. После ряда банальных короткометражных лент поставил «Фантазию миллиардера» (1912) и «Большого сеньора» — первые фильмы, которые имели собственный творческий почерк. Потом срежиссировал «Потерянное счастье», «Париж — Санкт-Петербург», «Тридцать пять первого» — фильмы, отмеченные поисками параллельного монтажа и способов развязки интриги.

После Первой мировой войны Анри Фекур ставит свои самые значительные фильмы, придерживаясь правил многосерийного киноромана — «Отверженные» (1925), который стал одной из лучших экранизаций романа Виктора Гюго, а их с момента изобретения кино было десять, и новую версию «Монте-Кристо» (1929). Среди других заметных фильмов Фекура 1920-х годов: «Матиас Сандорф» (1920), «Рулетабиль у цыган» (по роману-фельетону, напечатанным в газете «Матен», 1922), «Мандарин» (1923), «Закат» (1927) и др.

После прихода звука Анри Фекур длительное время не работал и вернулся в кино лишь в конце 1930-х годов, представив три звуковые ленты: «Южный бар» (1938), «Лицом к судьбе» (1939) и «Возвращение пламени» (1942) — высокопрофессиональный, но малоинтересный с художественной точки зрения фильм.

Анри Фекур — автор нескольких книг о театре и одной из лучших книг по истории французского кино «Вера и горы, или Седьмое искусство в прошлом» ().

Умер Анри Фекур 13 августа 1966 года в Нейи-сюр-Сене (департамент О-де-Сен, Франция).

Фильмография (выборочная) 
 Режиссёр

Публикации 
 Henri Fescourt, La Foi et les Montagnes ou le 7e art au passé, Paul Montel éditeur, 1959, prix Armand-Tallier 1961 du meilleur livre de cinéma

Примечания

Литература

Ссылка 
  (англ.)
 Биография Анри Фекура на сайте ARTE.tv (нем.)

Умершие в Нёйи-сюр-Сен
Режиссёры немого кино
Кинорежиссёры Франции
Кинопродюсеры Франции
Сценаристы Франции